Жак Брель (фр. Jacques Brel; нар. 8 квітня 1929 — пом. 9 жовтня, 1978 року) — бельгійський франкомовний співак-шансоньє, поет, композитор, режисер.
 В'є-Руан-сюр-Брель, В'є-Руа́н-сюр-Брель (фр. Vieux-Rouen-sur-Bresle) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Брель (Сомма), Брель (фр. Bresle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Брель (фр. Bresles) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.
 Брель Емболо (нім. Breel Embolo, нар. 14 лютого 1997, Яунде) — швейцарський футболіст камерунського походження.
 Бувенкур-сюр-Брель (фр. Bouvaincourt-sur-Bresle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Сен-Жермен-сюр-Брель, Сен-Жерме́н-сюр-Брель (фр. Saint-Germain-sur-Bresle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 3918 Брель (3918 Brel) — астероїд головного поясу.
 Бланжі-сюр-Брель, Бланжі́-сюр-Брель (фр. Blangy-sur-Bresle) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Сен-Леже-сюр-Брель, Сен-Леже́-сюр-Брель (фр. Saint-Léger-sur-Bresle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.